Flores (lateinisch „Blumen“, Plural von flos) bezeichnet:

 in der Pharmazie die Blüten einer Heilpflanze 
 Flores (Familienname), einen Familiennamen
 eine der beiden Hauptfiguren der mittelalterlichen Erzählung Floire et Blancheflor (andere Schreibweisen: Flóres, Floris)

Flores heißt in der Geographie:
 Flores (Indonesien), eine der Sundainseln
 Flores (Azoren), Insel im Atlantik
 Flores Island (British Columbia), Insel vor Vancouver Island, Kanada
 Departamento Flores, Departamento in Uruguay
 Flores (Buenos Aires), Stadtteil von Buenos Aires, Argentinien
 Flores (Pernambuco), Gemeinde in Brasilien
 Flores (Chimborazo), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Riobamba der ecuadorianischen Provinz Chimborazo 
 Flores (Guatemala), Stadt in Guatemala
 Flores (Petén), Gemeinde (Municipio) im Departamento Petén, Guatemala
 Flores Costa Cuca, Gemeinde (Municipio) im Departamento Quetzaltenango, Guatemala
 Flores da Cunha, Gemeinde in Rio Grande do Sul, Brasilien
 Flores de Ávila, Gemeinde (Municipio) in Ávila, Spanien
 Flores de Goiás, Gemeinde in Brasilien
 Flores do Piauí, Gemeinde in Brasilien

Siehe auch:
 Floressee 
 Flórez